

Persone
 Augusto Gansser-Biaggi (1910-2012) – alpinista e geologo svizzero
 Federico Biaggi (1987) – pilota motociclistico italiano
 Francantonio Biaggi (1899-1979) – politico italiano. 
 Girolamo Alessandro Biaggi (1819-1897) – compositore, critico musicale e didatta italiano
 Max Biaggi (1971) – pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano
 Nullo Biaggi (1917-1977) – politico italiano.
 Sergio Biaggi (1960) – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano

Altro
 Rivalità Biaggi-Rossi – rivalità sportiva tra i due piloti motociclistici italiani

Pagine correlate 
 Biagi
 Biagini